Marshall kan syftya på:

 Marshall Amplification – brittisk tillverkare av ljudutrustning
 Marshall Field's – amerikanskt varuhusföretag
 Uppkallat efter George C, Marshall
 Marshallplanen – ett amerikanskt initiativ för att ekonomiskt bidra till återuppbyggnaden av Europa efter andra världskriget
 George C. Marshall Space Flight Center – ingår i NASA och ansvarar för utveckling av raketmotorer
 Marshall (namn) – ett förnamn och efternamn samt personer med namnet
 Marshall (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning

Geografi

Kanada 

 Marshall, Saskatchewan, ort,

Marshallöarna

 Marshallöarna – en republik i Mikronesien i norra Stilla havet

Papua Nya Guinea

 Marshall Bennettöarna – en liten ögrupp i Salomonsjön

USA 

 Marshall, Arkansas, countyhuvudort, Searcy County, 
 Marshall, Illinois, countyhuvudort, Clark County, 
 Marshall (ort i USA, Indiana), Parke County, 
 Marshall, Missouri, countyhuvudort, Saline County, 
 Marshall, North Carolina, countyhuvudort, Madison County, 
 Marshall, Oklahoma, ort, Logan County, 
 Marshall, Texas, countyhuvudort, Harrison County, 
 Marshall (ort i USA, Virginia), Fauquier County, 
 Marshall, Michigan, countyhuvudort, Calhoun County, 
 Marshall, Minnesota, countyhuvudort, Lyon County, 
 Marshall, Wisconsin, ort, Dane County, 
 Marshall (ort i USA, Alaska), Wade Hampton Census Area,

Se även
 Marshall County

Se även
 Mount Marshall

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar